Belus může znamenat:

 latinsky Bélos
 historický název pro řeku Nachal Na'aman v Izraeli
 Belus (album) – sedmé studiové album norské kapely Burzum